CMF pode ser:
 CMF - Colégio Militar de Fortaleza
 CMF - Claretianos, congregação religiosa
 CMF - Content Management Framework
 CMF - Cutting Master Format
 CMF - Clube Municipal de Futebol clube de futebol de Praia Grande
 CMF - Celso Marques Filho

Desambiguações de siglas